Övertorneå (gemeente), een gemeente in Norrbottens län in Zweden
Övertorneå (plaats), grootste plaats in de gemeente op de westoever van de Torne
Ylitornio (gemeente), een gemeente in Lapin maakunta in Finland
Ylitornio (plaats), plaats op de oostoever in Finland, 5 km ten zuiden van Övertorneå.

Övertorneå wordt in Finland aangeduid met Ylitornio; Ylitornio wordt in Zweden aangeduid met Övertorneå.

Wikipedia:Doorverwijspagina